Феєр — адміністративна одиниця Угорщини.
 Феєр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сомма